Ума́р Махарбе́кович Карса́нов (30 декабря 1981, Орджоникидзе) — российский футболист, защитник, тренер.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1995 году в команде Второго дивизиона «Автодор» из Владикавказа. В 2001 году перешёл в «Аланию», за которую в 2001 году провёл 2 матча в высшей лиге. В 2003 году вернулся в «Автодор», однако вскоре перебрался в «КАМАЗ», с которым добился права выступать в Первом дивизионе. В июле 2007 года вместе с Сергеем Темрюковым и Иваном Завалием покинул «КАМАЗ». Несмотря на то, что по информации челнинской газеты «Новая неделя», по которой Карсанов перешёл в азербайджанский клуб «МКТ-Араз» из Имишли, он вернулся в «Аланию». С 2008 по 2009 год играл в «Газовике» из Оренбурга. 1 марта 2010 года был заявлен за ФК «Губкин». Там же начал тренерскую карьеру. В январе 2018 года вошёл в тренерский штаб Юрия Газзаева во владикавказском «Спартаке». В сезоне-2022/23 — старший тренер «Алании-2».

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Автодор»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Губкин»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Губкин»